Олендзький — прізвище.

 Войцех Олендзький — холмський каштелян.
 Йосиф Каласантій Василь (у світі Михайло Ігнатій Франциск) Олендзький — чернець-піар, київський суфраган РКЦ (номінований 1763 року).
 Криштоф Олендзький гербу равич — староста бранський і суразький.
 Стефан Олендзький — конюший литовський.
 Теофіл Олендзький гербу равич — вовковиський маршалок.
 Франциск Олендзький (або Оленський) — львівський скульптор доби рококо.
 Юрій Олендзький — вовковиський маршалок.

Див. також 
 Олендзькі

Прізвища